Сезон 2011/2012 — 81-й сезон для ФК «Барселона» в чемпионате Испании.

Капитаном команды в очередной раз был выбран ветеран Карлес Пуйоль. Вице-капитанами стали Хави, Виктор Вальдес и Андрес Иньеста.

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Nike. Команда подписала рекламный контракт на 5½ лет с компанией «Qatar Foundation», которая получила право разместить свой логотип на футболках каталонского клуба. Логотип UNICEF стал теперь писаться сзади под номерами игроков.

Состав команды

Основной состав 
Матчи и голы игроков приводятся на конец этого сезона.

Молодёжная команда

Трансферы

Пришли в клуб 

Общие расходы:  € 55 000 000

Ушли из клуба 

Общие доходы:  € 22 750 000

Ушли в аренду

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Игроки, которые по ходу сезона покинули свой клуб

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Гол + Пас 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Дисциплинарные показатели 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Хет-трики

Пенальти

Штрафные удары

Капитаны в сезоне 
Здесь представлен список капитанов во всех официальных матчах команды.

|}

Тактические схемы 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

|}

Наиболее частый стартовый состав 

|}

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Суперкубок Испании

Суперкубок УЕФА

Клубный чемпионат мира

Чемпионат Испании

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Лига чемпионов УЕФА

Групповая стадия

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Барселоны»

2011/2012
Барселона